Als Beschreibungssprache werden formale Sprachen in verschiedenen Zusammenhängen bezeichnet:
 Computersprache#Beschreibungssprachen in der Informatik
 Hardwarebeschreibungssprache in der Elektronik

Siehe auch: